Nichol peut faire référence à :

Patronyme 

 James W. Nichol (1940-), écrivain et dramaturge canadien, auteur de roman policier ;
 Jean Nichol (1944-), chanteur, parolier et interprète québécois ;
 Joseph McGinty Nichol (1968-), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Rohan Nichol (1976-), acteur australien ;
 Scott Nichol (1974-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Walter Cameron Nichol, homme politique canadien ;
 William Nichol (1901—date de décès inconnue), athlète britannique spécialiste du sprint.

Personnage de fiction 
 Caleb Nichol, personnage de la série télévisée américaine Newport Beach ;
 Hailey Nichol, fille de Caleb Nichol, personnage de la série télévisée Newport Beach ;
 Julie Cooper-Nichol, personnage de la série télévisée Newport Beach.

Autre 
 (163641) Nichol, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.